Goldsberg steht für:
 Goldsberg (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Kreis Rottal-Inn, Bayern, Deutschland
 Goldsberg (Gemeinde Pöllauberg), Weiler in der Gemeinde Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark, Österreich
 Goldsberg (Gemeinde Vorau), Teil der Marktgemeinde Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark, Österreich
 Goldsberg, Stadt Liebemühl, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Ziemaki (Miłomłyn), Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Goldberg (Begriffsklärung)